Sapek (Seunagan), een plaats in Indonesië
Sapek (Setia Bakti), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing